El acrónimo CRAI puede referirse a:

 El Club de Rugby Ateneo Inmaculada de la Argentina.
 Al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de las bibliotecas.